Sonate voor piano (Bridge)
 Sonate voor piano (Chatsjatoerjan), van Aram Chatsjatoerjan uit 1961
 Sonate voor piano (Dutilleux), van Henri Dutilleux uit 1948.
 Sonate voor piano (Grieg)
 Sonate voor piano (Hovhaness), van Alan Hovhaness uit 1956.
 Sonate voor piano (Palmgren)
 Sonate voor piano (Weinberg)